Les vers fil de fer sont les larves, de forme cylindrique et allongée, des taupins, insectes coléoptères dont plusieurs espèces, principalement du genre Agriotes, sont des ravageurs redoutés de nombreuses plantes cultivées.

 Agriotes lineatus
 Agriotes obscurus
 Agriotes sputator